Dornès est un patronyme porté notamment par :

 Auguste Dornès (1799-1848), homme politique français ;
 Yvonne Dornès (1910-1994), femme de lettres et féministe française.

Homonymie de patronyme